Hongaars handbalteam junioren (mannen)
 Hongaars handbalteam junioren (vrouwen)